In 1955 werd het achtste Torneio Rio-São Paulo gespeeld voor clubs uit Rio de Janeiro en São Paulo. De competitie werd gespeeld van 6 april tot 5 juni. Portuguesa werd kampioen.

Eindstand

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Torneio Rio-São Paulo
Braziliaans competitievoetbal 1955